En slem Dreng kan henvise til

 En slem Dreng (film fra 1912), en dansk stumfilm
 En slem Dreng (film fra 1915), en dansk stumfilm